Tianhe bezeichnet:

 Tianhe (天河区), Stadtbezirk der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Tianhe (Chaohu) (天河街道), Straßenviertel der Stadt Chaohu in der chinesischen Provinz Anhui
 Tianhe (Huancui) (田和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huancui in der chinesischen Provinz Shandong
 Tianhe (Huangpi) (天河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangpi in der chinesischen Provinz Hubei
 Tianhe (Ji’an) (天河街道), Straßenviertel im Kreis Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Tianhe (Longwan) (天河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longwan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Tianhe (Luocheng) (天河街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Luocheng im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Tianhe (Kaizhou) (天和镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kaizhou in der chinesischen Stadt Chongqing
 die Supercomputer Tianhe-1A bzw. Tianhe-2
 ein Raumstationmodul, siehe Kernmodul Tianhe